Маккро́ри ( или ) — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Маккрори, Глен (род. 1964) — британский боксёр.
 Маккрори, Милтон (род. 1962) — американский боксёр.
 Маккрори, Патрик (род. 1956) — американский политик, представляющий Республиканскую партию.
 Маккрори, Стив (род. 1964) — американский боксёр.
 Маккрори, Стиви (род. 1985) — британский певец.
 Маккрори, Тамдан (род. 1986) — американский боец ММА.
 Маккрори, Хелен (1968—2021) — британская актриса.

См. также 
 Мак-Крори

Примечания